Inglis (Florida), plaats in de Verenigde Staten
 Hugo Inglis (1991), Nieuw-Zeelands hockeyer